Goblin puede referirse a:

Mitología
 el monstruo del folclore europeo;
 Duende o cualquier otro ser mitológico similar (trasgo, trauco, etc.);

Series de televisión
 Guardian: The Lonely and Great God (Goblin), serie surcoreana transmitida del 2016 al 2017.

Aviones y reactores
 De Havilland Goblin, uno de los primeros turborreactores;
 McDonnell XF-85 Goblin un caza jet parásito;

Música
 Goblin, banda italiana de rock progresivo.